Neighbors (1912), filme mudo
 Neighbors, filme com Buster Keaton
 Neighbors (1981), filme com John Belushi e Dan Aykroyd
 Neighbors (2014), filme com Zac Efron
 Neighbours, telenovela da Austrália

Desambiguações de cinema